Кубок Австрии по футболу 2017/18 года — 84-й розыгрыш Кубка Австрии по футболу. В турнире приняли участие 64 клуба.

Победителем стал «Штурм» (Грац), обыгравший в финале «Ред Булл».

1/32 финала 
Матчи прошли 14–18 июля 2017 года.

1/16 финала 
Матчи прошли 18–26 сентября 2017 года. Жеребьевка прошла 8 августа.

1/8 финала 
Матчи прошли 24–25 октября 2017 года.

1/4 финала 
Матчи прошли 27–28 февраля 2018 года.

1/2 финала 
Матчи прошли 18 апреля 2018 года.

Финал

Примечания 

2017/2018
Спорт в Австрии в 2017 году
Спорт в Австрии в 2018 году
Футбол в Австрии в сезоне 2017/2018
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2017/2018